

Patronyme 

 Edmond de Coussemaker (1805-1876), juriste français ;
 Ignace de Coussemaker (1842-1890), historien français, fils d'Edmond de Coussemaker.